Dolores Ibárruri (1895–1989) — revolucionária comunista espanhola, conhecida como La Pasionaria
Alejandro Rojas Wainer (1945–2018) — biólogo e político chileno alcunhado Pasionaria Rojas
Pasionaria (filme) — mexicano de 1952
Pasionaria (telenovela) — venezuelana de 1990

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes